Крути́й узві́з — назва вулиць в різних населених пунктах України.

Крутий узвіз — вулиця в місті Вінниця.
 Крутий узвіз — вулиця в місті Дніпро.
 Крутий узвіз — вулиця в місті Київ.

Вулиці